Horváth Tibor
 Horváth Tibor (1910–1972) orientalista, régész, művészettörténész
 Horváth Tibor (1923–1993) romániai magyar gyógyszerész
 Horváth Tibor (1926) rádiós és televíziós rendező
 Horváth Tibor (1927–2015) jogász, kriminológus
 Horváth Tibor (1928–2018) villamosmérnök
 Horváth Tibor (1931) sportvezető
 Horváth Tibor (1935–2011) könyvtáros, pedagógus
 Horváth Tibor (1938) romániai magyar nyelvész
 Horváth Tibor (1943) állatorvos
 Horváth Tibor (1943) agrármérnök
 Horváth Tibor (1958) magyar szobrász
 Horváth Tibor (1976) képzőművész
 Horváth Tibor (1978–2012) hegymászó, hegyivezető, a Magyar Himalája Expedíciók tagja

hasonló nevűek
 Horváth Tibor Antal (1889–1964) tanár, levéltáros, numizmatikus, premontrei szerzetes
 Cs. Horváth Tibor (1925–1993) képregény-forgatókönyvíró
 w. Horváth Tibor (1990-) médiadesigner, médiaművész, performanszművész, zenész